Прогрес:

 Прогрес — село в Болгарии.
 «Прогрес» — люксембургский футбольный клуб из города Нидеркорн.

См. также 
 Прогресс (значения)